Милица Стојадиновић може бити:

 Милица Стојадиновић Српкиња (1828 — 1878), српска књижевница
 Милица Стојадиновић (одбојкашица) (1939 — 2016), српска одбојкашица, репрезетативка СФРЈ
Милица Стојадиновић (оперска певачица)